Одровонж може да се отнася за:

Полша 
 Одровонж, герб
 Одровонж, село в Великополско войводство, в Гнезненски окръг, в Община Витково
 Одровонж, махала в Лодзко войводство, в Опочненски окръг, в Община Жарнов
 Одровонж, село в Лодзко войводство, в Радомски окръг, в Община Велгомлини
 Одровонж, село в Малополско войводство, в Новотаргски окръг, в Община Чарни Дунайец
 Одровонж, село в Ополско войводство, в Крапковишки окръг, в Община Гоголин
 Одровонж, село в Швентокшиско войводство, в Конски окръг, в Община Стомпорков